Gegenbach ist ein geographischer Name:

 Gegenbach (Breitenberg), Gemeindeteil von Breitenberg im Landkreis Passau, Bayern

 Gegenbach (Große Mühl) – zwei dicht aufeinanderfolgende Zuflüsse der Großen Mühl; flussabwärts:
 Gegenbach oder Schwarzenberger Gegenbach, linker Zufluss nahe Klafferstraß, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern; Grenzbach zu Schwarzenberg am Böhmerwald, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gegenbach (Große Mühl, rechts), rechter Zufluss nahe Breitenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Gegenbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm vor Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gengenbach (Begriffsklärung)